Ett flertal svenska kungligheter är kända under namnet Sofia av Sverige:
Sofia Eriksdotter, prinsessa, dotter till kung Erik Knutsson, gift hertiginna av Mecklenburg 
 Sofia Eriksdotter, drottning av Sverige, gift med kung Valdemar Birgersson, född i Estridska ätten 
Sofia Vasa, prinsessa, dotter till kung Gustav I, gift furstinna av Sachsen-Lauenburg 
Hedvig Sofia av Sverige, prinsessa, dotter till Karl XI, gift regent av Holstein-Gottorp,
Sofia Albertina, prinsessa, dotter till kung Adolf Fredrik, abbedissa
Sofia Magdalena, drottning av Sverige, född i ätten Oldenburg
Sofia av Sverige, prinsessa, dotter till kung Gustav IV Adolf, gift furstinna av Baden 
Sofia av Nassau, drottning av Sverige och Norge, född i ätten Oranien-Nassau
Sofia Hellqvist, gift med prins Carl Philip och därmed titulerad som prinsessan Sofia